Stinky Peterson puede referirse a:

 Un personaje de Hey Arnold!
 Un personaje de The Red Green Show
 Un personaje de Recess